Щоденник — літературно-побутовий жанр, фіксація побаченої, почутої, внутрішньої пережитої події, яка щойно сталася.
 Щоденник — щоденне періодичне видання, щоденна газета.
 Щоденник.ua — всеукраїнська безкоштовна освітня соціальна мережа